Adolf II. ze Schaumburg-Lippe (23. ledna 1883 – 26. března 1936) byl v letech 1911 až 1918 posledním vládnoucím knížetem miniaturního německého knížectví Schaumburg-Lippe. Pocházel z schaumburské větve rodu pánů z Lippe.

Byl synem schaumbursko-lipského knížete Jiřího a jeho ženy Marie Anny Sasko-Altenburské. Knížetem se stal po smrti otce Jiřího 29. dubna 1911.

V roce 1920 se Adolf II. oženil Ellenou Bischoff-Korthaus. Oba zemřeli při letecké havárii v Mexiku 26. března 1936. Hlavou rodu a titulárním knížetem se stal Adolfův bratr Wolrad.

Vývod z předků

Související články 
 Schaumburg-Lippe
 Páni z Lippe

Reference

Externí odkazy 
 
  Následnické právo v rodu Lippe a následnická krize v letech 1895 až 1905
 schaumburger-zeitung.de: Tod am Popocatépetl napsal Wilhelm Gerntrup, vyvoláno 20. července 2018

Narození v roce 1883
Úmrtí v roce 1936
Páni z Lippe
Knížata ze Schaumburg-Lippe
Panovníci svržení za první světové války
Muži
Oběti leteckých nehod
Rytíři Řádu černé orlice
Narození 23. února
Úmrtí 26. března